Ени чифлик, име на няколко селища, стара форма на турското Йеничифлик (Yeniçiftlik), в превод на български език, Нов чифлик. Може да се отнася за:

 Ени чифлик, днес Неа Севастия — село в дем (община) Драма, Гърция;
 Ени чифлик — село в Източна Тракия, Турция, между градовете Родосто и Силиврия;
 Ени чифлик, старото име на Ново Кономлади, община Петрич, България.

Слято изписване, също 
 Еничифлик — обезлюдено някогашно българско село в Сярско, Гърция;

Съвременна форма на турски език 
 Йеничифлик — село в околия Бига, вилает (обалст) Чанаккале;
 Йеничифлик — село в околия Тире, вилает (обалст) Измир.